Djupträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupträsktjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (4,1 ha)
Djupträsktjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (8,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn